Richard Brünner ist der Name folgender Personen:

* Richard Brünner (Fechter) (1888/1989–??), österreichischer Fechter 
 Richard Brünner (Sänger) (1913–1993), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge